Acontia apatelia is een vlinder uit de familie uilen (Noctuidae). De wetenschappelijke naam is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1907 door Charles Swinhoe.

De soort komt voor in het Afrotropisch gebied.

apatelia
Dier uit het Afrotropisch gebied